Сезон 2001/2002 стал для Арсенала 116-м в истории клуба и 10-м в Премьер-лиге. В летнее межсезонье в команду из непримиримого врага "пушкарей" Тоттенхэма пришел защитник Сол Кэмпбелл.

Команда, после предыдущего сезона без трофеев смогла взять золотой дубль: чемпионат и кубок Англии. Однако провал ждал в Лиге чемпионов: команда не смогла выйти в плей-офф из группы с Байером 04, Депортиво и Ювентусом.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

37.800.000

Зима 

1.085.000

Ушли из клуба

Лето 

11.700.000

Зима 

0

Общие убытки:38.885.000

Общая прибыль:11.700.000

Разница:27.185.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

Лига чемпионов

1-й групповой этап

2-й групповой этап

Статистика 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»